Écoles méniennes d'Autun
École militaire préparatoire d'Autun
Lycée militaire d'Autun